Класиране и резултати на група C от квалификациите за Евро 2012.

Класиране 

1 Срещата между Италия и Сърбия е прекратена след 6 минути игра поради безредиците, предизвикани от сръбските фенове. Контролният и дисциплинарният комитет на УЕФА присъжда служебна победа с 3:0 за Италия.

Резултати 
Мачовете от група C са уговорени от участниците след среща в Белград, Сърбия на 8 март 2010.

1Като наказание за проблемите с публиката при прекратения мач между Италия и Сърбия, сръбският отбор е наказан да играе следващата си домакинска среща със Северна Ирландия при затворени врати плюс допълнителен мач наказание в пробационен период от две години. Италия получи също мач наказание с пробационен период от две години. Въпреки това северноирландската футболна асоциация обжалва решението, в резултат на което УЕФА разреши в мача им със Сърбия да присъстват 200 ирландски фена.Сръбските фенове не са допуснати да присъстват при гостуването на Естония.

Голмайстори 
За 9 мача има 26 вкарани гола от 21 различни играчи.

Вкарани са и два автогола:
 1 автогол:
  Александър Лукович (за Естония)
  Андрей Сидоренков (за Словения)

Посещаемост

Източници 

Европейско първенство по футбол 2012